

Geografia
 Alf – comune della Renania-Palatinato (Germania)
 Alf – fiume della Renania-Palatinato, tributario della Mosella (Germania)
 Alf – località della Contea di Montgomery, Arkansas (Stati Uniti d'America)

Sigle
 ALF – Animal Liberation Front, organizzazione animalista
 ALF – Atomic Line Filter, filtro a righe atomiche o filtro a risonanza atomica

Codici
 ALF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Elvebakken di Alta (Norvegia)

Geologia
 ALF – Sintema di Amalfi (in provincia di Salerno): sintema stratigrafico della Campania

Mitologia
 Alf – figura della mitologia norrena

Musica
 Alf – soprannome della cantante britannica Alison Moyet nel periodo punk
 Alf – album di Alison Moyet del 1984

Onomastica
 Alf – nome proprio di persona scandinavo maschile
 Alf – diminutivo scandinavo di Adolfo
 Alf – diminutivo inglese di Alfredo

Televisione
 ALF – serie televisiva di fantascienza
 ALF – serie televisiva animata